Бенін:
 Бенін  — держава на заході Африки.
 Бенін (затока)  — затока в Атлантичному океані, на південному узбережжі Західної Африки.
 Бенін — річка у Західної Африці.

 Бенін-Сіті — місто в штаті Едо на півдні Нігерії.
 Бенінське царство — доколоніальна держава XIV–XIX століть, що існувала на території сучасної Нігерії.